CD-Maximum (Сиди-Максимум) — российская независимая фирма, лейбл, специализирующийся на издании музыкальной продукции. Компания существует с 1997 года и выпускает оригинальные альбомы российских метал-исполнителей и лицензионные альбомы зарубежных «тяжёлых» групп. Под лейблом CD-Maximum в России издаются многие известные российские и зарубежные метал-группы. Руководит компанией Юрий Богданов.

Связанные исполнители 

 Arida Vortex
 ARDA
 Grenouer
 Krüger
 Mechanical Poet
 Merlin
 Unreal
 WelicoRuss
 Абордаж
 Алиса
 Ария
 Артерия
 Артур Беркут
 Бони НЕМ
 Виконт
 Вольная стая
 Гран-КуражЪ
 Кипелов
 Кувалда
 Багира
 Коrsика
 Крылья
 Легион
 Маврин
 Мастер
 Натиск
 Ольви
 Реанимация
 Рогатые трупоеды
 Seagall
 Твердь
 Театр теней
 Темнозорь
 Фактор страха
 Харизма
 Чёрный обелиск
 Эпидемия
 Stonehand

И многие другие.

Зарубежные партнёры 
В своё время компания сотрудничала со многими зарубежными независимыми лейблами: Nuclear Blast, Moon records, AFM Records, Metal Mind Productions, Season of Mist, Regain Records, Eagle Records, Limb Music, Prophecy Productions и другие. Примерно с 2010 г. компания практически остановила выпуск альбомов зарубежных артистов по лицензии вышеуказанных и других лейблов и переключилась на издание и дистрибуцию альбомов российских музыкальных коллективов.

См. также 
 Альбомы, выпущенные на лейбле CD-Maximum.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лейбла CD-Maximum

Лейблы звукозаписи России
Метал-лейблы
Медиакомпании России